Pasikrates bezeichnet:

 Pasikrates (Soloi), König des Stadtstaates Soloi auf Zypern im 4. vorchristlichen Jahrhundert
 Pasikrates (Kourion),  König des Stadtstaates Kourion auf Zypern im 4. vorchristlichen Jahrhundert